Woloschkowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /Woloschkoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Woloschkowe (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Woloschkowe (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Woloschkowe (Dnister)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajssyn, siehe Woloschkowe (Hajssyn)